Das Damendoppel der Australian Championships 1955 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerinnen waren Mary Hawton und Beryl Penrose. Im Endspiel setzten sich Mary Hawton / Beryl Penrose gegen Nell Hopman / Gwen Thiele mit 7:5 und 6:1 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1955